Plaatsen in Nova Scotia, Canada
 Canso (Canada), een dorp
 Cape Canso, een kaap nabij dat dorp
 Straat van Canso, een zeestraat
 Canso Causeway, een berijdbare dijk over die zeestraat

Andere betekenissen
 Canso (krater), een krater op Mars
 Canso (lied), een liedvorm van troubadours
 Consolidated PBY Catalina, in Canadese dienst Canso genoemd; een type vliegboot
 Civil Air Navigation Services Organization (CANSO), internationale belangenorganisatie van luchtverkeersleidingsorganisaties